Bei der Sommer-Universiade 2017 fanden vom 24. bis 26. August vier Wettbewerbe im Golf statt. Dabei wurden sowohl für die Damen, als auch für die Herren je ein Zählspielwettbewerb im Einzel und in der Mannschaft veranstaltet.

Ergebnisse

Herren Einzel 
Das Golfturnier der Herren wurde über vier Runden à 18 Loch auf dem Par-72-Platz ausgetragen.

Herren Mannschaft

Damen Einzel 
Das Golfturnier der Damen wurde im gleichen Modus ausgetragen, wie das der Herren.

Medaillenspiegel

Weblinks 
  auf der offiziellen Website

Golf
Sportveranstaltung in Taoyuan
2017
Golfturnier
Golf (Taiwan)